Ягорі — вокально-хореографічний колектив виконавців народних циганських пісень.
 Ягорі — місто в північному регіоні Сул Сомалі.